Dette er listen over ryttere og hold der deltog i Post Danmark Rundt 2012.

Post Danmark Rundt 2012 – ryttere og hold

Noter 

Post Danmark Rundt 2012